Anaconda eller anakonda kan syfta på

 Anakondor – ett ormsläkte
 Grön anakonda – en orm i släktet anakondor
 Gul anakonda – en orm i släktet anakondor
 Anaconda (film, 1954) – svensk film
 Anaconda (film, 1997) – amerikansk/brasiliansk/peruansk film 
 Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid – uppföljare till Anaconda från 1997
 Anaconda (pokerspel) – även känt som Pass the trash
 Anaconda (TV-program) – ett TV-program på Utbildningsradion 2007
 Anaconda (låt av Nicki Minaj) – en sång av Nicki Minaj på hennes tredje album The Pinkprint
 Anaconda Copper – ett amerikanskt företag
 Operation Anaconda – i Afghanistan
 Anaconda, Montana – en amerikansk stad
 Anaconda (gruva) – en gruva i Chile